Saint John vagy St. John:

 Amerikai Egyesült Államok
 Saint John (Indiana)
 Saint John (Kentucky)

 St. John (Észak-Dakota)
 St. John (Indiana)
 St. John (Kansas)
 St. John (Pulaski megye, Missouri)
 St. John (St. Louis megye, Missouri)
 St. John (Washington)
 St. John (Wisconsin)

 Amerikai Virgin-szigetek
 Saint John (Amerikai Virgin-szigetek)

 Saint John-sziget

 Antigua és Barbuda
Saint John, Antigua szigetének egyik községi körzete

 Egyesült Királyság
 St. John (Egyesült Királyság)

 Kanada
 Saint John, Új-Brunswick tartomány legnagyobb városa
 Saint John (folyó)

 Trinidad és Tobago
Saint John, Tobago szigetének egyik megyéje

Afrika
 Saint John (Libéria)

Lásd még
 St. John’s (egyértelműsítő lap)
 Saint Johns (egyértelműsítő lap)